Uruçuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruçuí (ort), Piauí, 
 Uruçuí (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar